Powells Hill ist der Name der geographischen Objekte:

in Antigua und Barbuda
 Powells Hill (Antigua)

in Australien
 Powells Hill (Australien), State of New South Wales, Great Lakes, 

in den Vereinigten Staaten
 Powells Hill (Connecticut), Connecticut, Fairfield County, 

Siehe auch
 Powell Hill